Дайра:
 Дайра — персонаж древнегреческой мифологии, нимфа-океанида.
 Дайра — тип административной единицы в Алжире, округ.
 Дайра, дойра — разновидность бубна.